Sea Venom peut désigner :

 un missile franco-britannique, aussi appelé « Anti-navire léger »;
 une version de l’avion de chasse britannique De Havilland Venom, adaptée à l’emploi depuis un porte-avions.